La Maison Tellier (in italiano: La casa Tellier) può riferirsi a:

 La Maison Tellier, raccolta di racconti di Guy de Maupassant (1881)
 La Maison Tellier, racconto di Guy de Maupassant (1881)
 La Maison Tellier, episodio del film Il piacere del 1952 diretto da Max Ophüls
 La Maison Tellier, film franco-spagnolo del 1981 diretto da Pierre Chevalier
 La Maison Tellier, gruppo musicale francese fondato nel 2004